В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Орегон.

См. также 
 Орегон
 Список округов Орегона

Примечания 

Орегон
Города